Fred Schreiner (1879-1937) – pallanuotista statunitense
 Josef Schreiner (1934–...) – fondista tedesco
 Olive Schreiner (1855-1920) – scrittrice sudafricana
 Thomas Schreiner (1987) – cestista austriaco